Filip al Spaniei (15 martie 1720 – 18 iulie 1765) a fost Duce de Parma din 1748 până în 1765. A fondat Casa de Bourbon-Parma, o ramură a dinastiei spaniole. A fost ginerele regelui Ludovic al XV-lea al Franței.

Arbore genealogic 

Nașteri în 1720
Decese în 1765
Casa de Bourbon-Parma
Duci de Parma
Duci de Piacenza
Duci de Guastalla
Prinți ai Spaniei
Generali spanioli
Casa de Bourbon
Cavaleri ai Lânii de Aur